Il existe plusieurs Jean de Bourgogne :
Jean de Bourgogne (1190-1267), comte de Châlon
Jean de Bourgogne (1231-1267), seigneur de Bourbon
 Jean de Bourgogne (†1302), seigneur de Montaigu, frère d'Othon IV de Bourgogne, auprès duquel sa dépouille fut ramenée en l'Abbaye de Cherlieu
Jean sans Peur (1371-1419), duc de Bourgogne
Jean de Bourgogne (1403-1427), duc de Brabant et de Limbourg (Jean IV)
Jean de Bourgogne (1415-1491), comte d'Étampes, de Nevers, de Rethel et d'Eu
Jean de Bourgogne (1410-1480), fils naturel de Jean sans Peur, évêque de Cambrai
Jean de Bourgogne, auteur d'essais biographiques à la fin du  et début du